McKean kan som auktorsförkortning betyda:

 John L. McKean
 Douglas Ronald McKean

Robotskapade auktorsförkortningar